Das Segelfluggelände Deckenpfronn-Egelsee liegt an der B 295 zwischen Herrenberg und Calw in Deckenpfronn am Rande des Schwarzwaldes. Das Fluggelände wird durch den Flugsportverein Sindelfingen e.V. betrieben.

Auf der 950 m langen Graspiste wird Motorsegler-, F-Schlepp- und Windenstart durchgeführt. Für lokal registrierte, umweltfreundliche Motorsegler und ein VLA-Motorflugzeug ist auch Eigenstart möglich.

Die Lage des Fluggeländes bietet Möglichkeiten für Streckenflüge Richtung Schwarzwald, Schwäbische Alb und Odenwald.

Sonstiges 
Alle zwei Jahre in geraden Jahren findet das traditionelle Flugplatzfest statt.

Weblinks 

 Website des Flugsportverein Sindelfingen

Deckenpfronn-Egelsee
Deckenpfronn-Egelsee
Deckenpfronn
Sportstätte im Landkreis Böblingen
Verkehrsbauwerk im Landkreis Böblingen
DeckenpfronnEgelsee
Erbaut in den 1970er Jahren